Después de la Revolución francesa y la caída de la monarquía dos pretendientes al trono de Francia ostentaron este nombre:

Juan de Borbón y Braganza, Conde de Montizón (1822-1887), fue miembro de la rama carlista de los Borbones de España, y a la muerte del duque de Chambord, Enrique V los legitimistas le reconocieron como Juan III de Francia.
Juan de Orleans, Duque de Guisa (1874-1940), fue miembro de la rama orleanista de los Borbones de Francia, a la muerte de su primo, el pretendiente Felipe, duque de Orleans (Felipe VIII), fue reconocido por su rama como Juan III de Francia.